

Canada 
 Long Lake, hameau du comté de Thorhild, en Alberta.

États-Unis 
 Long Lake (Illinois) ;
 Long Lake (Minnesota) ;
 Long Lake, ville dans l’État de New York ;
 Long Lake, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Long Lake,  municipalité du Dakota du Sud.